

События 
 Консулы Гай Аврелий Котта (плебей) и Публий Сервилий Гемин (патриций).
 248 (253) — Ашока созывает буддийский собор. Буддизм сделан государственной религией.
 начало аршакидской эры (летоисчисление по годам правления Аршакидов). Парфянское царство просуществует около 500 лет.

Скончались 
 Дионисий Гераклейский (ок. 328—248 гг. до н. э.)

См. также

Примечания